Амур — у римській міфології — божество кохання, що відповідає грецькому Еросу
 Амур — сьома за довжиною річка Землі, що протікає на кордоні Російської Федерації, Китаю та Монголії
 Амур — невелика річка в Судані, що періодично пересихає, притока Нілу
 Амур — цінна промислова риба родини коропових
 Амур — місцевість у Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпро
 Амур — пасажирський залізничний зупинний пункт в місті Дніпро
 Амур — залізнична станція у Хабаровському краї Росії
 Амур — астероїд № 1221, орбіта якого може перетинати земну

Примітки